Distrito de San Luis puede referirse a:

 Distrito de San Luis, en Lima, Perú.
 Distrito de San Luis, en la provincia de Cañete, departamento de Lima, Perú.
 Distrito de San Luis, en la provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca, Perú.
 Distrito de San Luis, en el departamento de Áncash, Perú.
 Distrito de San Luis, en el departamento de Junín, Perú.
 Distrito de San Luis de Lucma, en el departamento de Cajamarca, Perú.